Фтористый:

 Фтористый алюминий (трифторид алюминия)
 Фтористый барий (фторид бария)
 Фтористый бензоил
 Фтористый бром (фторид брома(I))
 Фтористый винилиден (1,1-дифторэтилен)
 Фтористый водород (фтороводород)
 Фтористый гольмий (фторид гольмия(III))
 Фтористый литий (фторид лития)
 Фтористый протактиний (фторид протактиния(IV))
 Фтористый селен (гексафторид селена)
 Фтористый стронций (фторид стронция)
 Фтористый хлор (фторид хлора(I))
 Фтористый хромил (диоксид-дифторид хрома)

См. также 

 Фтор